Dalmao ist der Name von:

 Julio Dalmao (* 1940), uruguayischer Fußballspieler
 Leo Dalmao (* 1969), philippinischer Ordensgeistlicher, Prälat von Isabela
 Miguel Dalmao (1951–2014), uruguayischer General

Siehe auch:
 Dalmau